Чемпіонат Шотландії з футболу 2009-10 у Прем'єр-лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії. Це 113-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул вдруге поспіль здобув «Рейнджерс».

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

1 — 22 тури

23 — 33 тури

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Данді Юнайтед взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Шотландії 2009—2010.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

  

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на rsssf 

2009-10
Шотландія
Шотландія
2009 у британському спорті
2010 у британському спорті